Lafferenz ist der Familienname der folgenden Personen:

 Carl Lafferenz, deutscher Fußballspieler
 Ulf Lafferenz (* 1941), deutscher Politiker